Die Liste der Tätorter in Stockholms län umfasst alle Ortschaften in der mittelschwedischen Provinz Stockholms län, die nach Definition des Statistiska centralbyrån aktuell als Tätort geführt werden. Zusätzlich sind die ehemaligen Tätorter aufgeführt.



Aktuelle Tätorter 
In der Tabelle sind die Einwohnerzahlen der Orte aufgeführt, die vom Statistiska centralbyrån für Tätorter in der heutigen Form seit 1960 veröffentlicht werden, jeweils für den 31. Dezember jedes fünften Jahres (außer 1985), zuletzt für 2015, als es in Stockholms län 139 Tätorter mit 217 bis 1.515.017 Einwohnern gab.

Jeweils ist die Gemeinde (kommun) angegeben, zu der der Ort heute – in der Regel seit Bildung der Gemeinden in der heutigen Form 1971 – gehört (auch in den Tabellen der ehemaligen Tätorter).

Die Namen der Hauptorte (Zentralorte) der Gemeinden sind fett unterlegt, mit folgenden Besonderheiten:
 siehe auch in der Tabelle der ehemaligen Tätorter; sechs Hauptorte sind zwischen 1970 und 2015 in den Tätortern Stockholm und Sollentuna och Upplands Väsby aufgegangen
 nicht erwähnt sind folgende vier Hauptorte, die bereits vor 1960 in anderen heutigen Tätorten aufgingen:
 aufgegangen in Stockholm: Djursholm (Gemeinde Danderyd), Huddinge (Gemeinde Huddinge), Nacka (Gemeinde Nacka)
 aufgegangen in Tumba: Salem (Gemeinde Salem)
 die zwei faktisch vollständig zum Tätort Stockholm gehörenden Gemeinden Solna und Sundbyberg haben keinen Hauptort

Anmerkungen:
 der Tätort Stockholm erstreckt sich neben einem großen Teil der Gemeinde Stockholm auch über folgende elf Gemeinden (mit Angabe der jeweiligen zum Tätort Stockholm gerechneten Einwohnerzahl 2015 und deren Anteil an der Gesamtbevölkerung der Gemeinde):
 Botkyrka (57.962; 64,8 %)
 Danderyd (32.034; 98,8 %)
 Haninge (49.374; 58,9 %)
 Huddinge (103.051; 97,9 %)
 Järfälla (72.266; 99,8 %)
 Nacka (77.521; 79,1 %)
 Sollentuna (4.342; 6,2 %)
 Solna (76.125; 100,0 %)
 Sundbyberg (46.109; 100,0 %)
 Täby (59.461; 87,1 %)
 Tyresö (46.132; 99,9 %)
 fehlende Einwohnerzahlen bedeuten, dass der Ort im betreffenden Jahr weniger als 200 Einwohner hatte, also nicht den Status eines Tätort besaß

Ehemalige Tätorter 
Im Folgenden sind die Ortschaften aufgeführt, die im Zeitraum ab 1960 ehemals den Status eines Tätort besaßen, aktuell jedoch nicht mehr, unterteilt nach:
 weiter eigenständig existierenden Orten; bei diesen ist die höchste Einwohnerzahl im behandelte Zeitraum (mit Jahr) sowie die heutige Einwohnerzahl angegeben
 in anderen Orten aufgegangenen Orten; bei diesen ist die Einwohnerzahl für das Jahr angegeben, in dem sie zuletzt als eigenständiger Tätort geführt wurden

Für alle sind die heutige Gemeinde und das Jahr angegeben, in dem der Ort zuletzt als Tätort geführt wurde.

Weblinks 
 Statistiska centralbyrån: Landareal per tätort, folkmängd och invånare per kvadratkilometer. Vart femte år 1960–2015 (Datenbankabfrage)
 Statistiska centralbyrån: Småorter 2015, byggnader, areal, överlapp tätorter, koordinater (Excel-Datei)

!Liste
Stockholms lan